Roberto Carlos
Release candidate
RC Competições
Circuito RC
RC Cola

Desambiguações de siglas